Girard Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Girard Township du comté de Macoupin dans l'Illinois.
  du comté de Branch dans le  Michigan.
  du comté d'Otter Tail dans le  Minnesota.
 Girard Township du comté de Clearfield en Pennsylvanie.
 Girard Township du comté d'Érié en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships